Montville kan syfta på:

Geografi

Frankrike
Montville, Seine-Maritime

USA
Montville, Connecticut
Montville, New Jersey